Liivi ist der Name von
 Liivi (Fluss), ein Fluss in Estland
 Liivi (Lääne-Nigula), ein Ort in der Gemeinde Lääne-Nigula, Kreis Lääne, Estland